Мордовски езици (мокшэрзянь) е събирателно название на група езици от волго-финския клон на угро-финските езици.

Говорят се от народа мордва (мордовци), който живее в източната част на Европейска Русия. Мордовците наброяват по-малко от една трета от населението на Мордовия. При последното преброяване на населението в СССР през 1989 около 67% от 1,2-милионното население на Мордвиния декларира като майчин език мордовския. Най-близък до мордовските езици език е марийският.

История 
От 8 век прамордовският език се е развил в няколко близки езика, които обаче се различават във фонетично, граматическо и лексикално отношение. От най-голямо значение днес са:
 ерзянски език (эрзянь кель) и
 мокшански език (мокшень кяль).

И двата езика имат литературна форма и използват кирилицата. Шокшанският език е почти изчезнал, а каратайският е почти изцяло изместен от руския и татарския език. При преброяването през 2002 се оказва, че на мокшански език говорят около 49 000 души, а на ерзянски – около 85 000 души.

Особености 
 Речниковият състав на мордовските езици съдържа много руски заемки, но има и доста заемки от тюркските и иранските езици.

 Мордовските езици не притежават граматическите категории род и определеност. Те са аглутинативни езици, в които словообразуването се извършва само с окончания, за разлика от други угро-фински езици, в които има и представки. Родовият признак при имената и местоименията се изразява лексикално, например: катка (котка или котарак) – авака катка (котка), атяка катка (котарак).

 В ерзянския има 11, а в мокшанаския 12 падежа: Ето пример за склонение на думата мастор (страна) със сравнение на финските окончания на съответните падежи:

 Няма притежателни местоимения, затова принадлежността се изразява чрез притежателни окончания:

 Както и в останалите угро-фински езици, и в мордовските липсва глагол „има“. Притежанието се изразява чрез глагола „съм“ (който обикновено се изпуска в сегашно време), притежателното окончание и притежателя в родителен падеж. Пример: кудо (къща, дом); монь кудом (имам дом, буквално „на мен къщата ми“).

Сравнение с други угро-фински езици 
Следната таблица онагледява мястото на мордовските езици в угро-финското езиково семейство.

Външни препратки 
 Эрзянь Мастор, вестник на ерзя
 MP3-ки от Мордовия